Ausrichtung steht für:
 Ausrichtung (Bergbau), Anfahren einer Lagerstätte zur Gewinnung von Bodenschätzen
 Ausrichtung (Linguistik), englisch alignment, Untersuchungsgegenstand der relationalen Typologie
 Alignement (Vermessung), Fluchtung, das Abstecken einer geraden Linie
 Orientierung (Architektur), Ausrichtung eines Baukörpers
 Einnorden, Ausrichtung einer Karte oder eines Planes
 ideologische Ausrichtung, die Orientierung an einer bestimmten Ideologie

Siehe auch:
 Ausrichter (Organisator, Veranstalter)
 Arrangement (Begriffsklärung)